

Смульник — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смульник — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Смульник — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства